Hypnoidus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Lewis Weston Dillwyn 1829. Hypnoidus ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Hypnoidus